Ауд — многозначный термин:

 Ауд (Авадх) — историческая область в северной Индии.
 Ауд. (Aud.) — сокращение у естествоиспытателей вм. Audouin, так же как Audeb. — сокращение фам. Audebert; Audub. — сокращение Audubon.
 Ауд Богатая — легендарная датская принцесса, единственная дочь конунга Ивара Широкие Объятья, правившего в Сконе, из династии Скьёльдунгов.
 Ауд Мудрая (834—900) — одна из ключевых участниц заселения Исландии в IX веке.
 Ауд-Бейерланд — город и община в провинции Южная Голландия (Нидерланды).
 Ауд-Зёйлен — небольшой город в провинции Утрехт в Нидерландах.
 
 Ауд, Якобс Йоханнес (1890—1963) — нидерландский архитектор и теоретик архитектуры, один из главных представителей функционализма в архитектуре.
АУД — аббревиатура:
 Аэродромный участок дороги — отрезок автодороги, подготовленный для взлёта и посадки летательных аппаратов.

AUD 

 AUD — сокращение для обозначения австралийского доллара.
 AUD — американский университет Дубая.